Прибли́жная — станица в Прохладненском районе Кабардино-Балкарской Республики.

Образует «сельское поселение станица Приближная».

География 
Станица расположена в южной части Прохладненского района, на левом берегу реки Малка. Находится в 5 км к востоку от районного центра Прохладный и в 63 км к северо-востоку от города Нальчик. Вдоль станицы проходит автодорога  и одна из веток Северо-Кавказской железной дороги.

Площадь территории сельского поселения составляет — 52,35 км2. Основную часть площади сельского поселения занимают сельскохозяйственные угодья (41,92 км2).

Граничит с землями населённых пунктов: Прохладный на западе, Виноградное на севере и Екатериноградская на востоке.

Населённый пункт расположен на наклонной Кабардинской равнине, в равниной зоне республики. Средние высоты на территории станицы составляют 183 метров над уровнем моря. Рельеф местности представляет собой в основном волнистые предгорные равнины, с общим уклоном с северо-запада на юго-восток. К югу и востоку от станицы тянутся бугристые лесистые возвышенности.

Гидрографическая сеть представлена в основном рекой Малка. Имеется сеть искусственных прудов. Благодаря залеганию грунтовых вод близко к поверхности земли, местность высоко обеспечена водой.

Климат влажный умеренный. Лето жаркое и полузасушливое. Средняя температура воздуха в июле достигает +23,0°C. В конце лета возможны суховеи, дующие со стороны Прикаспийской низменности. Зима мягкая и длится около трёх месяцев. Средняя температура января составляет -2,5°C. Морозы непродолжительные, а минимальные температуры редко снижаются ниже −15,0°C. Среднегодовое количество осадков составляет около 600 мм.

История 
Для укрепления кордонной линии между Моздоком и первыми станицами Волжского полка была образована новая казачья линия, гарнизоны которой составили: переселённые из станиц Луковская и Екатериноградская, а также казачьей Моздокской горской команды.

В 1778 году вблизи военного укрепления возник хутор Приближненский, в дальнейшем ставший «Гражданским поселением Приближное».

В 1824 году по ходатайству Ермолова «гражданское поселение Приближное» было преобразовано в станицу, а его жители были переписаны в казаки.

В 1873 году в Дмитриевскую церковь станицы требовался священник. На тот момент в станице проживали 737 человек.

Народный сельсовет при станице Приближная был основан в 1920 году, с установлением советской власти в регионе. 

С 1932 по 1938 года село с Приближненским стансоветом входил в состав Прималкинского района. Затем обратно включён в состав восстановленного Прохладненского района КБАССР.

Во время Великой Отечественной войны станица была оккупирована немецкими войсками в период с сентября 1942 года по январь 1943 года. Освобождён в начале января 1943 года в ходе Северо-Кавказской военной операции.

Сельская администрация станицы Приближная была образована на основании постановления № 1 от 03.04.1992 года, главой администрации Прохладненского района КБР в 1992 году, после реорганизации и преобразования Приближненского станичного Совета.

В 2005 году Приближненская сельская администрация была преобразована в муниципальное образование — сельское поселение станица Приближная.

Население 

Плотность —  чел./км2.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

 Поло-возрастной состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Мужчины — 852 чел. (46,4 %). Женщины — 986 чел. (53,6 %).

Средний возраст населения — 37,7 лет. Медианный возраст населения — 36,2 лет.

Средний возраст мужчин — 36,0 лет. Медианный возраст мужчин — 35,0 лет.

Средний возраст женщин — 39,1 лет. Медианный возраст женщин — 37,3 лет.

Местное самоуправление 
Администрация сельского поселения станица Приближная — станица Приближная, пер. Кооперативный, 2 «а».

Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
 Глава сельского поселения — Мирошниченко Владимир Викторович. 
 Администрация сельского поселения станица Приближная — состоит из 6 человек.
 Совет местного самоуправления сельского поселения станица Приближная — состоит из 10 депутатов.

Образование 
 Средняя общеобразовательная школа — ул. Жук, 42 «а». 
 Школа-интернат для глухих детей — пер. Кооперативный, 6. 
 Начальная школа Детский сад «Радуга» — ул. Холодова, 57 «а».

Здравоохранение 
 Участковая больница — ул. Холодова, 67.

Русская православная церковь 
 Храм великомученика Дмитрия Солунского — ул. Холодова, 33 (построен в 1782 году).

Культура 
 Культурно-досуговый центр станицы — пер. Кооперативный, 7 «а».

Экономика 
Экономика на территории сельского поселения представлено сельским хозяйством, в частности растениеводством. Наибольшее развитие в сельском хозяйстве получили возделывания злаковых и технических культур.

Улицы 
На территории села зарегистрировано 6 улиц и 5 переулков:

 Улицы 

 Переулки

Ссылки

Литература 
 Ф. Ф. Кривцов. «На земле приближненской». Издательство «Эльбрус», Нальчик, 1980.
 Журнал «Родина» № 5 2005 г.

Примечания 

Населённые пункты Прохладненского района
Станицы Терского казачьего войска
Сельские поселения Кабардино-Балкарии
Муниципальные образования Прохладненского района